Евге́ния Евге́ньевна Жуко́вская (род. 14 сентября 1984, Москва, СССР) — российский социолог, медиаэксперт, медиаменеджер и общественный деятель, эксперт по международному гуманитарному сотрудничеству, организатор межкультурных, , культурно-просветительских, научных и образовательных мероприятий мероприятий в России и за рубежом. 

Создатель и главный редактор сетевого издания «Информационно-просветительский портал „Приходы“» (prichod.ru). 

Кандидат социологических наук (2016). Доцент факультета журналистики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (с 2022). Доцент кафедры церковно-практических и общегуманитарных дисциплин Сретенской духовной семинарии (с 2018). Преподаватель Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени свв. Кирилла и Мефодия (с 2012). Доцент кафедры журналистики и связей с общественностью Российского православного университета святого Иоанна Богослова (2010–2022). Лауреат научной Макариевской премии (2018). Одна из авторов «Православной энциклопедии».

Государственный советник Российской Федерации 3 класса. Член Союза журналистов России. Член правления фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и член Исполнительной дирекции Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива». Генеральный директор АНО «Делай благо» (2016—2019). Создатель (2021–2022) образовательной интернет-платформы «Церковь и медиа».

Член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви: Комиссия по вопросам информационной деятельности Церкви и отношений со СМИ (2014—2018), Комиссия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни (с 2014) и Комиссия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации (с 2018). Член (2010—2012) рабочей группы Управления делами Московской Патриархии и Синодального информационного отдела.

Биография 
Родилась 14 сентября 1984 года в Москве. Выросла в православной семье.

Во время учёбы в средней школе работала внештатным сотрудником в отделе новостей «Российской газеты». В 1998 году также окончила музыкальную школу и училась на певческих курсах в храме.

В 2006 году с отличием окончила филологический факультет Российского православного института святого Иоанна Богослова, сдав государственный экзамен по журналистике и защитив дипломную работу по теме «Православная журналистика в Интернете как современное миссионерство». Во время учёбы участвовала в издании «Университетского вестника», на первом курсе работала в редакции светского издания, а в дальнейшем сотрудничала с православными и светскими печатными и сетевыми изданиями.

В сентябре 2020 года стала участником образовательной программы «Женщины-лидеры» Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, возглавив команду «Архитектура традиций».

Церковно-общественная деятельность 
С сентября 2006 по июль 2009 года работала сотрудницей службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, в то время поддерживающей работу официального сайта Русской Православной Церкви (mospat.ru). Кроме того, участвовала в подготовке и проведении выставок-форумов «Православная Русь — к Дню народного единства» в Москве, Всемирного русского народного собора, мероприятиях и пресс-конференциях, которые проводились Отделом внешних церковных связей и других Синодальных учреждений Московского Патриархата.

С июля 2009 года по июль 2019 года работала в Управлении делами Московской патриархии, работала специалистом контрольно-аналитической службы и аппарата Межсоборного присутствия Управления делами Московской патриархии. Вела направление «Информационная аналитика» и курировала деятельность Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Координировала, в частности, целый комплекс вопросов, связанных со взаимодействием с епархиями Русской Православной Церкви, в том числе, во взаимодействии с Синодальным информационным отделом — вопросы информационной деятельности епархий. В 2010 году с целью выстраивания единой информационной стратегии Русской Православной Церкви, под эгидой Управления делами Московской Патриархии и при содействии Синодального информационного отдела разработала «Методические указания по организации работы епархиальных пресс-служб», ставшие первым методическим пособием, которое было подготовлено на синодальном уровне в качестве опыта епархиальной практики сотрудничества со средствами массовой информации и теоретического обобщения технологий, используемых в области связей с общественностью. Презентация труда прошла 11 октября 2010 года в Храме Христа Спасителя во время работы секции «Епархиальные пресс-службы» IV фестиваля православных СМИ «Вера и Слово».

23 октября 2014 года решением Священного Синода включена в состав Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, член комиссий по вопросам информационной деятельности Церкви и отношений со СМИ; по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни. 15 октября 2018 год решением Священного Синода переизбрана в состав Межсоборного присутствия на 2018—2022 годы. Включена в состав Комиссии по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни и Комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации.

Является соавтором ряда общецерковных документов 2010—2019 годов, как в качестве сотрудника Управления делами Московской Патриархии, так и члена Межсоборного присутствия.

Редактор русскоязычных изданий работ «Украинский церковный вопрос» митрополита Пирейского Серафима (Мендзелопулоса) и «Вклад в диалог по украинской автокефалии» протопресвитера Анастасия Гоцопулоса.

Автор концепции и руководитель авторского коллектива учебника «Церковь и медиа: учебник по организации работы епархиальной пресс-службы/профильного подразделения епархиального управления, отвечающего за взаимоотношения со средствами массовой коммуникации, в том числе журналистами и блогерами», ставшего первым учебным изданием по организации системной информационной работы в канонических подразделениях Русской православной церкви.

Научно-преподавательская деятельность 

С 2008 по 2012 год обучалась в заочной аспирантуре кафедры социологии Московского государственного института международных отношений. В 2016 году там же под научным руководством кандидата политических наук, профессора кафедры мировой литературы и культуры МГИМО(У) В. Р. Легойды защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата социологических наук по теме «Управление рисками в информационной политике института Церкви: на примере Московского патриархата» (специальность 22.00.08 — социология управления); официальные оппоненты — кандидат философских наук, доктор социологических наук, профессор А. В. Тихонов и кандидат философских наук, доцент Е. А. Свердликова; ведущая организация — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В 2018 году на её основе была подготовлена и издана монография «Информационные риски и информационная политика Церкви XXI века», в которой представлены итоги проведения масштабного социологического исследования, посвящённого анализу информации и её влиянию на современного человека и на социальные институты, а особое внимание уделено присутствию Церкви в публичном поле, её информационной политике.

С сентября 2010 по 2022 год — преподаватель, доцент кафедры журналистики и связей с общественностью Российского православного университет святого Иоанна Богослова. Вела специальный курс «Пресс-служба в Церкви». Также с 2012 года является преподавателем магистерской программы «Внешние церковные связи» в Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени свв. Кирилла и Мефодия, где читает специальный курс лекций «Русская Православная Церковь и медиасфера». С 2018 года — преподаватель бакалавриата (предмет «Информационная деятельность православного прихода»), а 2020 года — преподаватель кафедры пастырского душепопечения Сретенской духовной семинарии, где читает курс «Миссионерская работа PR в условиях современной системы коммуникаций». С 2022 года — доцент факультета журналистики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Является автором новации: преподавания в бакалавриатах семинарий специального курса по основам журналистики, связей с общественностью и медиаработе в храмах, программа которого в 2017—2018 годах прошла апробацию в ряде российских семинарий и осенью 2018 года была одобрена Высшим церковным советом с последующим включением в учебные планы бакалавриата семинарий. Также является разработчиком учебных специализированных курсы для высших учебных заведений «Информационная деятельность православного прихода» и «Социальное проектирование в жизни православного прихода XXI века», и программы для воскресных школ «Юный журналист». Разработчик курса «Русская Православная Церковь в медийном пространстве» в рамках модуля «Конфессии в медиасфере», созданного совместно Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени свв. Кирилла и Мефодия и Институтом государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2022).

Сфера научных интересов — социология, социология управления, управление информационными процессами, церковная коммуникация и информационная деятельность епархий, проблематика информационного присутствия Церкви в публичном пространстве сложного социума, информационная рискология, информационная политика, специфика церковной медиаработы, в том числе включающая управление информационными рисками, проблема поиска социологических подходов к изучению церковной действительности, социологический опыт анализа жизни православных христиан. Автор монографии и пособий по церковной коммуникации и информационной деятельности епархий: «Методические указания по организации работы епархиальных пресс-служб» (2010), «Церковная информация. Рекомендации по освещению в епархиях решений органов церковного управления» (2013). Редактор-составитель сборника практических рекомендаций для православных приходских общин «Приход в медиамире» (на русском языке — 2016, 2019; на английском языке — The Parish in the Media World (2020)), «Информационные риски и информационная политика Церкви XXI века» (монография, 2018),

Prichod.ru 

9 ноября 2012 года запустила и стала главным редактором сетевого издания «Информационно-просветительский портал „Приходы“» (prichod.ru), которое позиционирует себя как «портал для тех, кто желает осознанно участвовать в жизни Церкви». . Относительно его создания отмечает: «У меня был опыт ещё на официальном сайте Русской Православной Церкви несколько лет назад. И мы там вели такую рубрику, как новости с мест. Мы старались собирать новости епархиальной жизни, приходской из разных регионов России и разных стран канонической ответственности Русской Церкви. Потом, когда официальный сайт был переформатирован, на официальном сайте осталась информация только о служении Патриарха, членов Священного Синода или самых известных архипастырей, общецерковных делах. Контекст приходской жизни, епархиальной был вынесен за скобки. Была создана Летопись епархиальной жизни при официальном сайте… А примеров очень много. От того, что делает молодёжь, общаясь между собой, от того, как социальные службы приходов работают с людьми, как они ведут свою миссию, этого большого облака информационного контента приходской жизни практически нигде не было. Поэтому в Интернете мы решили его собирать на одном портале». При этом она отмечает, что «мы решили создать портал о позитивной жизни Церкви, мы принципиально стараемся избегать каких-то конфликтных ситуаций и освещения каких-то кризисных моментов, потому что достаточно СМИ об этом пишут».

На портале, в частности, представлены рубрики посвящённые религиозному образованию, молодёжному служению, воцерковлению детей.

В 2016 году совместно с Управлением делами Московской патриархии на портале создан проект «Епархии знакомые и неизвестные», направленный на освещение жизни епархий Русской православной церкви. Кроме того, действует несколько других проектов — «Дети в Церкви», «Мнения», «Конкурс», «Обучение», «Как найти деньги?» и «Прихожане о праздниках».

Редакция портала занимается проведением обучающих семинаров, организует культурно-просветительские события в России и за рубежом, проводит консультации по информационной работе, связям с общественностью, рискологии, информационной политике и гуманитарной миссии для некоммерческих организаций, приходов и активных граждан.

Награды 

 В марте 2013 года молодёжный интернет-журнал «Татьянин день» включил её в число самых влиятельных женщин Русской православной церкви.
 2014 — медаль Саранской епархии «Милующее сердце» (II степени)
 2014 — юбилейный знак Русской Православной Церкви в честь 700-летия рождения преподобного Сергия Радонежского
 2015 — юбилейная медаль «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира»
 2016 — Патриаршая грамота
 2017 — юбилейная медаль Русской Православной Церкви в честь 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.
 Лауреат научной Макариевской премии за 2018 год за монографию «Информационные риски и информационная политика Церкви XXI века» в номинации «Методы естественных и точных наук в изучении истории Церкви, христианских древностей и культурного наследия России и славянских стран, инновационные технологии, обеспечивающие высокое качество сохранения наследия».
 Памятная медаль Российского военно-исторического общества «800 лет со дня рождения князя Александру Невскому» (2021).

Публикации 

 на русском языке
 
 
 
 
  
 
 Продвижение ресурсов Церкви в интернете / SEO для церковных медиа. Методическое пособие / Под общ. ред. к.соц.н. Е. Е. Жуковской. — М.: ИК Просветитель, 2021. – 136 с.
 на других языках

 The Parish in the Media World / Manual on information coverage of the activities of Orthodox parish communities and organisation of information work in the parishes/ Second edition, revised and expanded / Editor Evgeniya Zhukovskaya, 2020. – 136 p.

 Жуковская Е. Е. Жить да обществу служить // Журнал Московской Патриархии. 2003. — № 3. — С. 68-71
 Жуковская Е. Е. Церковь в информационном пространстве интернета // Церковь и время. — 2008. — № 1.  — С. 40-58
 Жуковская Е. Е. Выборы Патриарха. Освещение избрания Патриарха Московского и всея Руси в 1990 и 2009 годах в центральных печатных СМИ  // Богослов.Ru. 28.06.2010.
 Жуковская Е. Е. Общество информации и церковная действительность. Анализ работы пресс-служб православных епархий России  // Интерфакс-Религия, 10.12.2010
 Жуковская Е. Е. Успех и трудности развития общественных связей российских епархий на современном этапе  // Богослов.Ru, 10.12.2010.
 Жуковская Е. Е. Дискуссия между дискуссией  // Богослов.Ru, 27.02.2012.
 Жуковская Е. Е. Проблемы управления информационными процессами // Вестник Забайкальского государственного университета, 2012. — № 11 (90). — С. 65-76.
 
 Жуковская Е. Е. Информационные риски современной организации // Юрист предприятия, 2014. — № 9. — С. 85-91.
 Жуковская Е. Е. Информационный кризис-менеджмент: сохранить имидж фирмы // Юрист предприятия. 2014. — № 9. — С. 78-88.
 Жуковская Е. Е. Классификация информационных рисков: жизнь акторов в информационном социуме  // Российский научный журнал, 2015. — № 4 (47). — С. 107—115.
 Жуковская Е. Е. Заглянуть в Тайну  // prichod.ru, 05.09.2015
 Жуковская Е. Е. К вопросу об информационно-издательской деятельности Русской Православной Церкви в начале XX века  // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2016. — Вып. 1 (68). — С. 65-70
 Жуковская Е. Е. Приходы в медиамире: когда СМИ интересно писать о православных общинах?  // religare.ru, 01.04. 2016
 Жуковская Е. Е. Управление социальными процессами через церковно-общественные проекты  // Власть. 2016. — № 2. — С. 119—125
 Жуковская Е. Е. Информационное пространство Церкви: от медиаконфликтов до подготовки церковных журналистов // Журнал Московской Патриархии, 2016. — № 10. — С. 61-65.
 Жуковская Е. Е. Промыслительная презентация  // prichod.ru, 14.10.2016
 Жуковская Е. Е. Проблемы и перспективы певческого служения: о чем говорят епархии  // prichod.ru, 01.12.2016
 Жуковская Е. Е. Итоги опроса: Миряне о священниках и их профессиях  // prichod.ru, 13.09.2017
 Жуковская Е. Е. Церковный брак. Что говорится в соборном документе?  // prichod.ru, 14.12.2017
 Жуковская Е. Е. Социологические подходы в церковной действительности  // Православие.ру, 01.02.2018
 Жуковская Е. Е. Штрихи к социологическому портрету женщины в Церкви // prichod.ru, 08.03.2018
 Жуковская Е. Е. Семья в СМИ: заказ на любовь. // Тезисы для научно-практической конференции «Информационное пространство и безопасность семьи», г. Ярославль, 09.07.2018.
 Жуковская Е. Е. Как не остаться один на один с кризисом  // prichod.ru, 06.06.2019
 Жуковская Е. Е. Церковь недели: дискуссии и личная ответственность // prichod.ru, 05.10.2019
 Жуковская Е. Е. «ЕЖенедельно с @prichodru»: Православие от европейских окраин до государственных выходных // prichod.ru, 12.10.2019
 Жуковская Е. Е. ЕЖенедельно с @prichodru: Невиртуальная молитва о Церкви Христовой // prichod.ru, 19.10.2019
 Жуковская Е. Е. Доверяй, но проверяй? // prichod.ru, 26.10.2019
 Жуковская Е. Е. Единство с Архиепископией: Ты веси яко люблю Тя // prichod.ru, 03.11.2019
 Жуковская Е. Е. ЕЖенедельно с @prichodru: «Рёбра» и «брёвна»  // prichod.ru, 16.11.2019
 Жуковская Е. Е. ЕЖенедельно с @prichodru: Религия как образование  // prichod.ru, 23.11.2019
 Жуковская Е. Е. Молодежь и Церковь: жизнь против течения // prichod.ru, 26.12.2019
 Жуковская Е. Е. Важная информация для прихожан города Москвы // prichod.ru, 26.03.2020
 Жуковская Е. Е. ЕЖенедельно с @prichodru: Коронавирусная зараза пытается сожрать Пасху // prichod.ru, 04.04.2020
 Жуковская Е. Е. Гражданская инициатива атомных городов // prichod.ru, 26.06.2020
 Жуковская Е. Е. Экология потребления: общество, государство, Церковь  // prichod.ru, 04.09.2021
 Жуковская Е. Е. Концепция создания региональных брендов современных русских традиций для их продвижения на международном уровне // Власть. — 2021. — Т. 29. — № 3. — С. 201-208. 
 
 Жуковская Е. Е. Молодёжь в Церкви: социологический срез активности 2021.  // prichod.ru, 15.02.2021
 Жуковская Е. Е. Подготовка пастырей к служению: что нас ждёт в информационном служении Церкви в ближайшие годы. Проблемы и перспективы освоения медийных инструментов в духовных учебных заведениях // Праксис. — 2021. — № 1(6). — С. 106-115
 Жуковская Е. Е. Тенденции развития гражданского общества в России под влиянием добровольческой активности молодёжи. // Историческая память молодого человека: способы формирования и пути сохранения: сборник материалов  I Всероссийской научно-практической конференции, г. Москва, 21-23 мая 2021 г. / Высоко-Петровский ставропигиальный мужской монастырь, Российский православный университет святого Иоанна Богослова в рамках проекта «Русская мемориальная культура как способ патриотического воспитания и формирования исторической памяти современной молодёжи». — М.: Летний сад, 2021.
 Жуковская Е. Е. Влияние СМИ на формирование активной гражданской среды вне столиц регионов. Опыт монастырей Русской Православной Церкви XXI века // Сборник статей II научно-практическая конференция «Роль монастырей в формировании социокультурного пространства окружающих территорий». Переславль-Залесский, Феодоровский монастырь, 2021. 
 Жуковская Е. Е. Тренды, темы и программы 2022 года в социальном проектировании малого и среднего предпринимательства, НКО и гражданских активистов России // Prichod.ru, 10.05.2022

 Жуковская Е. Е. Мозаика мечтателя. — М.: ИК Просветитель, 2019. – 128 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 Woman in Church. Евгения Жуковская. Главред prichod.ru и не только. Бытие мирянки в Церкви.  в Telegram
 Prichod.ru. Новости приходской жизни, статьи и интервью о жизни в Церкви  в Telegram

 интервью

 Интервью с Евгенией Жуковской 10 % прихожан, или Все проблемы приходской жизни от того, что люди так и не узнали веры  // Лодка: альманах. — 2016. — № 2. — С. 60—71
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журналисты России
Социологи России
Выпускники Российского православного университета
Преподаватели Российского православного университета святого Иоанна Богослова
Выпускники МГИМО
Лауреаты Макарьевской премии
Члены Союза журналистов России
Инстаблогеры России
Сотрудники Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
Женщины-социологи
Авторы учебников
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы Православной энциклопедии
Медиаменеджеры
Преподаватели Сретенской духовной семинарии
Преподаватели Российской академии народного хозяйства и государственной службы